Issa Mohamed – emiracki kolarz
 Issa Mohamed – kenijski pływak